Дударево () — посёлок в Рассветовском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

География 
Расположен водоём.

Транспортная система 
Автомобильная трасса Гомель - Добруш.

Расположена железнодорожная станция.

Население

Численность 
2004 год — 36 дворов, 85 жителей

Динамика 
 1940 год — 40 дворов, 210 жителей
 1959 год — 152 жителя (согласно переписи)
 2004 год — 36 дворов, 85 жителей

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района